Финал Кубка Белоруссии по футболу 2008—2009 году — финал 18-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встречались новополоцкий «Нафтан» и солигорский «Шахтёр». Матч состоялся 31 мая 2009 года на минском стадионе «Динамо» в присутствии 9 000 зрителей. В тот день в Минске была переменная облачность и температура порядка 20 градусов. Обладателем Кубка и путёвки в Лигу Европы впервые стал «Нафтан»

Перед матчем 
До этого наивысшим достижением «Нафтан» в Кубке был полуфинал 2004 года, в котором, кстати, он как раз-таки встретился с победителем того розыгрыша «Шахтёром». Для солигорчан же этот финал был четвёртым в истории, но побеждали они лишь раз.

Эти команды встречались в играх Кубка три раза и сильнее во всех матчах был «Шахтёр» (+0=0-3, 2-9.)

К матчу обе команды подошли в разных состояниях: «Нафтан» резво начал чемпионат, но в последних трёх матчах пропустил 8 мячей и не забил ни одного, а также во всех трёх играх, прошедших в Минске в этом сезоне, проиграл все три раза с такой же разницей мячей. «Шахтёр» же очень плохо начал сезон: например, дома проиграли ФК «Минск» 0-5, после встречи с которым, в отпуск ушёл главный тренер солигорчан Юрий Вергейчик, на его место пришёл Анатолий Боговик. С его приходом команда набрала ход: сыграла в ничью с минским «Динамо», а в матче, предшествующем этому финалу, «Шахтёр» неожиданно нанёс первое поражение в сезоне БАТЭ.

Стадион

Отчёт о матче

Финальный матч

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Игорь Ковалевич: «Наша победа немного не вписывается в концепцию белорусского футбола»
 Валерий Стрипейкис: хотел доказать одному тренеру, что меня рано списали со счетов
 Финал Кубка Беларуси. Фоторепортаж 
 Финал Кубка Беларуси. Фоторепортаж (Ковалевич)
 Дмитрий Верховцов: До сих пор ничего не выигрывал

2009
Футбол в Европе в 2009 году
Футбольные соревнования в Минске
Май 2009 года
События 31 мая
Спорт в Белоруссии в 2009 году
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
Матчи ФК «Нафтан»